Der Name Elara bezeichnet

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Elara (Mythologie)
 einen Jupitermond, siehe Elara (Mond)
 Elara (König), den ersten tamilischen König von Sri Lanka